Scheringer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Scheringer († 1942), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat
 Johann Scheringer (* 1936), deutscher Politiker (Die Linke)
 Johanna Scheringer-Wright (* 1963), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Konrad Scheringer (1938–2016), Landwirt und Politiker (SED, PDS)
 Martin Scheringer (* 1965), deutscher Chemiker
 Richard Scheringer (1904–1986), deutscher Landtagsabgeordneter (KPD)